Il violinista – dipinto di Marc Chagall del 1911
 Il violinista – dipinto di Marc Chagall del 1912-1913
 Il violinista – esperimento mentale introdotto da Judith Jarvis Thomson nel saggio Una difesa dell'aborto del 1971

Pagine correlate 
Violinista (disambigua)